Az 562-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és az Ugyeri szőlők között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2466-os járat 2016. december 11-étől 562-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||13
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||12
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, posta||11
|align=left|
|-
|∫|| ||10
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Szőlő utca||9
|align=left|
|-
|4|| Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér||8
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Tükör utca||7
|
|-
|6|| Cegléd, Fehér Pál daráló||6
|
|-
|7|| Cegléd, Három tanya||5
|
|-
|8|| Ceglédi útőrház||4
|
|-
|9|| Cegléd, Iskola dűlő||3
|
|-
|10|| Cegléd, Szabó szőlő||2
|
|-
|11|| Ceglédi szeszfőzde||1
|
|-
|12|| Cegléd, Ugyeri szőlőkvégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak